Mistrzostwa Europy U-18 w koszykówce kobiet (oficjalna nazwa: FIBA Europe Under-18 Championship for Women) – mistrzostwa Europy w koszykówce kobiet do lat 18 zainaugurowane w 1965 roku. Do 2004 roku były rozgrywane co dwa lata, od tamtego czasu są rozgrywane co rok. W mistrzostwach bierze udział 16 zespołów.

Od 2005 corocznie jest rozgrywany także turniej dywizji B, a od 1997 dywizji C, tzw. małych krajów. Ten ostatni był rozgrywany co dwa lata do 2009. Od 2013 ma miejsce corocznie. W latach 2010–2012 nie rozgrywano turnieju dywizji C.

Dywizja A

Final Four

Występy według krajów 

 FIBA klasyfikuje rezultaty reprezentacji ZSRR (do 1991), Czechosłowacji (do 1993) oraz Jugosławii (do 1992) jako odrębne w stosunku do obecnych krajów, które zostały z nich wyłonione po rozpadach.
 Serbia jest następcą Jugosławii (1992-2003) oraz Serbii i Czarnogóry (2003-2006).
† – państwa nieistniejące

Dywizja B

Final Four 

(*) – od 2012 trzeci zespół dywizji B również awansuje do dywizji A w kolejnym turnieju.

Występy według krajów

Dywizja C

Final Four

Występy według krajów

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy U-18 w koszykówce mężczyzn

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
  

U18 kobiet